Vrhpolje je ime več naselij:

 Vrhpolje, občina Vipava
 Vrhpolje, občina Hrpelje - Kozina
 Vrhpolje pri Kamniku, občina Kamnik
 Vrhpolje pri Moravčah, občina Moravče
 Vrhpolje pri Šentvidu, občina Ivančna Gorica
 Vrhpolje, Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
 Vrhpolje, Ljubovija (Srbija)